Komatsu (bedrijf), een Japanse producent van bouwmachines. 
Go-Komatsu, een Japanse keizer.
 Komatsu (Ishikawa), een stad in de Japanse prefectuur Ishikawa.  
 Komatsu (Ehime), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Ehime.  
 Toshihiro Komatsu, (1911-1982) Japanse arachnoloog.